Список хитов альтернативного рока № 1 2010 года Billboard включает самые популярные песни в стиле альтернативного рока на основе данных еженедельного хит-парада Alternative Songs.

Список синглов

Примечания

См. также 
 2010 год в музыке
 Список рок-хитов №1 2010 года (Великобритания)

Чарты Billboard 2010 года
Списки рок-хитов Billboard
Списки хитов № 1 в США 2010 года
Рок-чарты